Maxplatz steht für:
 Maxplatz (Düsseldorf), siehe Liste der Baudenkmäler in der Carlstadt (Düsseldorf)
 Maxplatz (Hof (Saale)), siehe Liste der Baudenkmäler in Hof (Saale) #Ludwig-, Klosterstraße und Maxplatz
 Maxplatz (Nürnberg)
 Maxplatz (St. Ingbert), siehe Liste der Baudenkmäler in St. Ingbert

Siehe auch:
 Max-Bill-Platz
 Max-Joseph-Platz
 Max-Morlock-Platz
 Max-Weber-Platz
 Maxstraße
 Maximiliansplatz